Die Liste der Länderspiele der fidschianischen Fußballnationalmannschaft enthält alle Spiele der fidschianischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Spiele gegen Gegner, z. B. im Rahmen der Ozeanienmeisterschaften und Pazifikspiele, die zur Zeit der Austragung noch nicht der FIFA angehört haben, werden von der FIFA nicht gezählt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 OM = Ozeanienmeisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der Fidschis
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der Fidschis
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden

Liste der Länderspiele

1951 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

Seit 2010

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 
Fidschi war erster Gegner für Guam, Papua-Neuguinea und die Salomon-Inseln. Die Mannschaft von Kiribati musste gegen Fidschi ihre höchste Niederlage hinnehmen.

Spielstädte

Weblinks 
 Fiji - International Results (Stand: 14. August 2005, letzte Aktualisierung am 10. Oktober 2005)
 FIFA-Länderspielstatistik der Fidschis

Einzelnachweise 

Fidschi
!